

Geografia
 González – comune della Colombia nel Dipartimento di Cesar
 González – città della Florida (USA)
 González – municipalità del Messico

Persone